Karl-Sören Hedlund, švedski hokejist, * 28. januar 1938, Švedska, † 26. september 2021.

Hedlund je v švedski ligi igral za kluba Skellefteå AIK in Västerås IK. Pogosto sta z njim v napadu igrala tudi Anders Andersson in Eilert Määttä, skupaj so bili znani kot komarjev napad.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1958, kjer je bil dobitnik bronaste medalje.

Statistika kariere

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 11
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 4
| 1
| 5
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 1
| 6
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Västerås IK